Alan Jones kan henvise til:

 Alan Jones (bassist) (født 1947) – engelsk elbassist og sessionmusiker
 Alan Jones (racerkører) (født 1946) – australsk racerkører